Мари́я Константи́новна Занькове́цкая (псевдоним; урождённая Адасо́вская, по мужу — Хлыстова; ; , Заньки, Нежинский уезд, Черниговская губерния, Российская империя — 4 октября 1934, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская украинская актриса. Народная артистка Украинской ССР (1922).

Биография 
Мария Заньковецкая родилась  в деревне Заньки Нежинского уезда Черниговской губернии (ныне — Черниговская область Украины) Российской империи. Была седьмым ребёнком в семье Константина Константиновича Адасовского, обедневшего помещика и судьи уездного суда, и его жены Марии Васильевны. 

В детстве пела в церковном хоре, организованном её отцом. «Голос этого… юного создания, истинного ангела, — вспоминали односельчане, — проникал в самую душу, вызывал всеобщее восхищение и благоговение».

В 1874 году окончила частный пансион Ф. Осовской в Чернигове. 

Уже с юных лет Мария Заньковецкая выступала в любительских концертах. 27 октября 1882 года в Елисаветграде состоялся её дебют на профессиональной сцене — она сыграла Наталку-Полтавку в одноимённой пьесе И. П. Котляревского. Красивый голос Заньковецкой (меццо-сопрано) способствовал её успеху на сцене. 

Служила в крупнейших украинских труппах под руководством М. Л. Кропивницкого, М. П. Старицкого, Н. К. Садовского, П. К. Саксаганского, И. К. Карпенко-Карого и других. 

В 1907 году вместе с Н. К. Садовским организовала первый профессиональный стационарный украинский театр в Киеве. После Октябрьской революции 1917 года возглавляла Народный театр в Нежине (1918), участвовала вместе с П. К. Саксаганским в создании Народного театра в Киеве (1918, ныне — Национальный академический украинский драматический театр имени Марии Заньковецкой во Львове).

Расцвет таланта Заньковецкой относится ко времени её пребывания в богатой яркими дарованиями труппе М. Л. Кропивницкого и позже в труппе Н. К. Садовского. Критика высоко ценила артистическое дарование Заньковецкой, которая не только воплотила национальные образы, но и возвысилась до общечеловеческих типов. Гастроли же в Москве и Санкт-Петербурге создали ей большую известность.

Заньковецкая играла самые разнообразные роли, и весёлые, вроде Приськи («По ревизии»), и глубоко-драматические — в пьесах «Наймычка», «Пока солнце взойдёт, роса очи выест», «Не так склалося, як жадалося» и др. Особенно ей удавались роли беззаветно любящих и кротких молодых женщин. В Петербурге Заньковецкая с успехом выступала и в русской пьесе А. С. Суворина «Татьяна Репина».

Исполнительский диапазон Заньковецкой был чрезвычайно широк. Талантливая трагедийная актриса, она мастерски играла и комедийные роли: Прони («За двумя зайцами» М. Старицкого), Цвиркунки («Черноморцы» Я. Кухаренко), Приськи («После ревизии» М. Кропивницкого) и другие.

Признавая её сценические заслуги, в июне 1918 года гетман Скоропадский утвердил принятое Советом министров постановление о назначении ей пожизненной государственной пенсии.

Умерла 4 октября 1934 года в Киеве, похоронена на Байковом кладбище.

Фильмография 
Приняла участие в одном фильме-спектакле и в одном фильме:
 1911 — «Наталка-Полтавка», фильм-спектакль Николая Садовского по одноимённой пьесе И. П. Котляровского (оператор: Дмитрий Сахненко) — Наталка
1924 — «Остап Бандура» — мать Остапа Бандуры

Память 

 Имя Марии Заньковецкой носит Национальный украинский музыкально-драматический театр во Львове.
В 2000 году Нежинскому колледжу культуры и искусств присвоено имя Марии Заньковецкой.
 В Киеве в Городском саду установлен памятник актрисе.
 В Киеве, Львове, Одессе , Ужгороде, Чернигове, Черновцах, Нежине и Луцке её именем названы улицы, в Полтаве — переулок.
 В 1960 году создан мемориальный музей-квартира в Киеве, а в 1964 году — музей в селе Заньки.
 В 1971 году украинский писатель Иван Рябокляч написал пьесу «Мария Заньковецкая»
 В 1960 году в Киеве открыт Музей Марии Заньковецкой. 
Национальный банк Украины 14 июня 2004 года выпустил в обращение памятную монету (номинал — 2 гривны) в честь 150-летия со дня рождения Марии Заньковецкой.

Библиография 
 Е. Колтоновская «Женские силуэты» (СПб., 1912).

Примечания

Ссылки 
 
 Заньковецкая Мария Константиновна
 Данные на сайте Биография.ру
 Заньковецька (Адасовська) Марія Костянтинівна  
 Заньковецька Марія Костянтинівна (1854—1934) 

Персоналии:Львовский театр им. М. Заньковецкой
Персоналии:Бендеры
Похороненные на Байковом кладбище